pogorzelec – człowiek, który stracił swój dom i mienie na skutek pożaru

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Pogorzelec – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Pogorzelec – część wsi Barbarka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Pogorzelec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Pogorzelec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Pogorzelec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Pogorzelcc – część wsi Kalników w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Stubno
 Pogorzelec – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Pogorzelec – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby

Zobacz też 
 Pogorzelec – dzielnica Kędzierzyna-Koźla

Przypisy